Childerich může být:

 Childerich I. – franský král z rodu Merovejců (458–481), otec Chlodvíka, zakladatele franské říše
 Childerich II. – franský král z rodu Merovejců (673–675)
 Childerich III. – poslední franský král z rodu Merovejců (743–751)